Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tim Henman e Marc Rosset che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jim Grabb 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Neil Broad /  Piet Norval (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1997
ATP Tour 1997